«Hide Your Heart» — песня британской певицы Бонни Тайлер с её альбома 1988 года Hide Your Heart.

Авторы песни — Пол Стэнли из группы Kiss, Дезмонд Чайлд и Холли Найт.

Версия группы Kiss 
Позже Kiss включили песню в свой альбом 1989 года Hot in the Shade. Это был третий трек на альбоме.

Также их версия была издана отдельным синглом. (Это был третий сингл с этого альбома.)

Вокал в этой песне исполняет Пол Стэнли.

На клавишных в песне играет Фил Эшли. Он также принимал участие в записи песни «Forever» с этого же альбома и в записи очень насыщенного клавишными предыдущего альбома группы Kiss Crazy Nights (1987).

История создания 
Песня написана в соавторстве с сонграйтером и музыкальным продюсером Дезмондом Чайлдом, соавтором таких песен Kiss, как «I Was Made for Lovin’ You», «Heaven’s on Fire», «Uh! All Night», «Let’s Put the X in Sex».

Примечания

Ссылки 

Песни Kiss
Песни Бонни Тайлер
Песни 1987 года
Синглы 1988 года
Синглы 1989 года
Синглы Columbia Records
Песни, написанные Дезмондом Чайлдом